Périscope, peut faire référence à :
 périscope,  instrument d'optique pour l'observation d'un objet distant ;
 périscope, système optique utilisé au cinéma ;
 Théâtre Périscope, théâtre québécois ;
 Periscope, une application pour téléphone mobile ;
 Périscope Nistri, instrument d'optique ;
 Le Périscope, film français écrit et réalisé par Abel Gance, en 1916.
 Le Périscope, salle de concerts à Lyon.